Эрб (, ) — немецкая и французская фамилия. Известные носители:
 Эрб, Вильгельм (1840—1921) — немецкий невропатолог.
 Эрб, Мари Жозеф (1858—1944) — французский композитор.
 Эрб, Саммер (род. 1977) — американская баскетболистка.
 Эрб, Эльке (род. 1938) — немецкий поэт и переводчик поэзии

Другое 
 (5621) Эрб — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.